Velimir steht für:
 Velimir (Vorname)
 (3112) Velimir, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Siehe auch:
 Welimir (deutsche Transkription des zugrundeliegenden russischen Wortes)